Un journal peut désigner plusieurs réalités :
 en communication, un document qui relate des événements périodiques, souvent quotidiens
 en métrologie, une unité de mesure de surface.
 un toponyme

Communication

Actualités 
 Le sens le plus courant de ce mot fait référence au journal papier de la presse écrite.
 Ce terme désigne aussi la diffusion de la synthèse de l'actualité d'une période de temps, par un autre média tel que la radio ou la télévision, avec le Journal télévisé
 Le Journal est un quotidien français paru entre 1892 et 1944.

Historique d'événements 

Un journal est un ensemble des notes prises au jour le jour sur des événements.   
 Héritier du livre de raison, le journal intime ou simplement journal est un genre littéraire qui peut donner lieu à publication, par exemple :
 Journal du voleur de Jean Genet ;
 Journal, 1887-1910, de Jules Renard ;
 Journal de Murasaki Shikibu ;
 Journal d'un bourgeois de Paris ;
 Julien Green a publié son Journal ;
 Journal en bande dessinée de Fabrice Neaud ;
 Journal, œuvre vocale composée par Claude Vivier en 1977.

 En comptabilité, le journal est un document listant les opérations d'échanges de l'entreprise avec son environnement en utilisant des comptes comptable. On parle généralement de journaux plutôt que de journal puisque le plus souvent les entreprises divisent le journal en plusieurs journaux (les journaux auxiliaires) en fonction de la nature des opérations à enregistrer (journal des achats et frais, journal des ventes etc.)
 En navigation maritime, sont consignés chronologiquement les différents évènements du voyage dans le journal de bord
 En informatique :
 un journal (en anglais, log file) correspond à l'enregistrement chronologique des événements survenus durant l'exécution d'un logiciel ou durant une session de travail, pour permettre de détecter des bugs ou des problèmes
 dans la gestion de fichiers, le journal permet de tracer les dernières modifications à effectuer sur un système de fichiers journalisé

Métrologie 
 Journal, une ancienne unité de mesure agraire

Toponymie 
 Journal, un hameau de la commune belge de Tenneville

Référence

Voir aussi